El 8 × 64 mm S, extraoficialmente llamado el 8 × 64 mm S Brenneke  (la S significa que está diseñado para proyectiles de 8.2 mm (.323 pulgadas)) es un cartucho de fuego central con cuello de botella sin anillo desarrollado con fines militares para el ejército alemán, que nunca lo oficializó. Como es habitual en los cartuchos metálicos europeos, el 8 denota el calibre de bala de 8 mm y el 64 denota el 64 milímetros (2,52 pulgadas) de longitud de la casquillo.

El 8×64 mm es un cartucho de caza usado en Europa central, que debido a su longitud de 87.5mm (COAL) puede ser usado con facilidad en rifles de cerrojo Mauser Gewehr 98 de tamaño estándar. 

Sin embargo, en tales mecanismos militares de cerrojo M98, un armero competente debe adaptar las cajas mecanismos que permitan la alimentación adecuada del 8×64mm S, ya que las cajas de cargador internas M98 cuentan con una longitud de cargador interna de  .

Historia 
A principios del siglo XX, el famoso diseñador alemán de armas y municiones Wilhelm Brenneke (1865-1951) estaba experimentando con el concepto de ingeniería de alargamiento y otros cambios dimensionales con respecto a las vainas de cartuchos estándar como la vaina de cartuchos M/88, entonces utilizada por los alemanes. militares en sus rifles Mauser 98, para obtener una mayor velocidad de salida.

En 1912, Brenneke diseñó el cartucho S de 8 × 64 mm de novo (el S de 8 × 64 mm no tiene otro cartucho como caja principal). Este cartucho es un ejemplo de un cartucho de rifle de novo (el 8 × 64 mm S y el 6,5 × 64 mm no tienen otro cartucho como caja principal) pensado como una opción de actualización balística para los rifles Mauser Gewehr 98 que entonces eran estándar en el ejército alemán. . Las dimensiones externas de la caja del cartucho, como la longitud total y el diámetro de la cabeza de la caja ligeramente más grande en comparación con el cartucho militar IS alemán de 8 × 57 mm, junto con un aumento moderado en la presión máxima, se eligieron teniendo en cuenta la fácil conversión de los rifles Gewehr 98 para el S de 8 × 64 mm. Brenneke esperaba poder lograr un gran éxito con esta ronda diseñada en una época en la que la doctrina militar esperaba disparos de rifle a distancias de hasta 800 a 1000 m (875 a 1094 yardas). Sin embargo, el ejército alemán optó por apegarse a su cartucho de rifle IS de 8 × 57 mm evitando volver a colocar sus rifles de servicio en un cartucho más grande y pesado que, debido a su relación más favorable entre el volumen de la caja y el área del orificio, lo hizo balísticamente superior al 8x57 mm.

Comercialmente, el 8 × 64 mm S fue bastante infructuoso después de haber gozado de cierto éxito durante las guerras mundiales .

8 × 64 mm 
Este cartucho también existe en una variante de 8 × 64 mm (sin la S ni ninguna otra adición adicional) destinada a un diámetro de bala diferente. Rifles recamarados para alojar al 8 × 64 mm, el anterior 8.07 más ajustado mm (0,318 pulg.) I-bore como se encuentra en el I de 8 × 57 mm.

Dimensiones 
El S de 8 × 64 mm tiene una capacidad de caja de cartucho de H 2 O de 4,51 ml (69,5 granos ). Una señal de la era en la que se desarrolló el 8×64 mm S son los hombros suavemente inclinados. La forma exterior del estuche fue diseñada para promover una alimentación y extracción confiable del estuche en rifles de cerrojo, bajo condiciones extremas.

Los estadounidenses definirían el ángulo del hombro en alfa/2 ≈ 14 grados. La tasa de torsión de estriado común para este cartucho es 240 mm (1 en 9,45), 4 ranuras, Ø tierras = 7,89 mm, Ø ranuras = 8,20 mm, ancho de terreno = 4,40 mm y el tipo de cebador es rifle grande o magnum rifle grande dependiendo de la carga.

uso contemporáneo 
El 8 × 64 mm S se ofrece como una opción de cámara en la paleta de productos de algunos fabricantes europeos de rifles de caza. El rendimiento del 8 × 64 mm S se encuentra entre el cartucho estándar IS de 8 × 57 mm comercialmente importante y el cartucho magnum S de 8 × 68 mm, lo que lo hace adecuado para la caza de todo tipo de animales europeos. En el año 2001, la compañía Brenneke intentó revivir el cartucho S de 8 × 64 mm ofreciéndolo cargado con 12,8 Gram Brenneke Torpedo Ideal Geschoß (TIG) balas de caza. Sellier & Bellot y Brenneke son actualmente (2007) los únicos fabricantes de municiones que ofrecen cargas de fábrica de 8 × 64 mm S. Cargado con balas de luz cortas, se puede utilizar en animales pequeños europeos como corzos y rebecos . Cargado con balas largas y pesadas, puede usarse en grandes animales europeos como el jabalí, el ciervo, el alce y el oso pardo . El 8 × 64 mm S ofrece una muy buena capacidad de penetración debido a una velocidad de giro rápida que le permite disparar balas largas y pesadas con una alta densidad de sección . El 8 × 64 mm S se puede usar en países que prohíben el uso civil de municiones militares anteriores o actuales. En Francia, donde la posesión de rifles en su calibre militar original está estrictamente regulada, cartuchos como el 8 × 64 mm S permiten a los propietarios de armas con licencia francesa poseer rifles basados en el sistema Mauser Gewehr 98 en la categoría menos restrictiva de "rifle de caza". El también raro cartucho S de 8 × 60 mm ofrece una opción de recarga comparable para los rifles de caza basados en Mauser Gewehr 98 y Karabiner 98k deportivos 8 mm S-agujeros. Debido a su mayor capacidad de caja, la cámara S de 8 × 64 mm ofrece un mejor rendimiento balístico que el S de 8 × 60 mm. El cartucho hermano con borde S de 8 × 64 mm, el RS de 8 × 65 mm, tampoco es popular en Europa central por las mismas razones que el 8 × 64 mm S.

Referencias 

 Die Patrone 8x64mm S Brenneke erobert sich wieder ihre Nische, DWJ (Deutsches Waffen Journal) 11/2002
 Ende eines Dornröschenschlafs, Pirsch 22/2007
 CIP CD-ROM edición 2003
 Decisiones, textos y tablas de la CIP ( descarga gratuita de la versión actual del CD-ROM de la CIP (formato ZIP y RAR) )
Cartuchos para pistolas y fusiles